Чеботару () — прізвище румунського походження.

Персоналії 
 Андрій Чеботару (*1984) — український художник. Син Миколи Чеботару.
 Євген Чеботару (*1984) — молдовський футболіст.
 Микола Чеботару (*1948) — український художник. Батько Андрія Чеботару.

Див. також 
 Чеботар

Прізвища